Braband ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Braband (1870–1914), deutscher liberaler Politiker
 Folke Braband, deutscher Theaterregisseur und Autor
 Isaak Braband (um 1727–1790), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Jan Braband (* 1972), deutscher Regisseur
 Jens Braband (* 1962), deutscher Mathematiker und Sicherheitsforscher
 Jutta Braband (* 1949), deutsche Politikerin (SED, PDS)
 Theodor Braband (1843–1887), Hamburger Jurist und Senator

Siehe auch:
 Brabandt
 Brabant
 Brabrand